Ботагоз ( — "незабудка", дословно "глаз верблюжонка") — женское имя казахского происхождения.

Топонимы 
 Ботагоз — село в Каракиянском районе Мангистауской области Казахстана.
 Ботагоз — село в Тупкараганском районе Мангистауской области Казахстана.

Другие значения 
 Ботагоз — советский художественный фильм 1957 года. Режиссёр — Ефим Арон.